Příjmení Bruhn nosí více významných osobností:

 Annika Bruhn (* 1982) – německá plavkyně
 Erik Bruhn (1928–1986) – dánský baletní tanečník a choreograf
 Maria Christina Bruhnová (1732–1808) – švédská vynálezkyně v oblasti vojenské techniky